Zwierzyniec – rezerwat przyrody w województwie dolnośląskim
 Zwierzyniec – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim